Капилья-дель-Саусе () — небольшой город в северной части департамента Флорида, в центральном Уругвае.

География 
Расположен на 190-м километре национального Маршрута № 6, приблизительно в 18 километрах к югу от Саранди-дель-Йи (департамент Дурасно). Абсолютная высота — 126 метров над уровнем моря.

История 
Группа жилых домов в этой местности получила статус села () 26 мая 1924 года законодательным актом № 7 718. 5 июля 1956 года статус населённого пункта законодательным актом № 12 298 был повышен до «малого города» ().

Население 
Согласно данным переписи 2011 года население города составляет 835 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 

Города Уругвая